Хлорид кобальта — неорганическое соединение кобальта с хлором. Известны следующие хлориды кобальта:
 Хлорид кобальта(II), CoCl
 Хлорид кобальта(III), CoCl (крайне неустойчивое соединение, не существующее в кристаллической форме).

Соединения кобальта